Никола́й Митрофа́нов:
 Митрофанов, Николай Иванович (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Митрофанов, Николай Михайлович (1918—?) — советский и американский физик-ядерщик, писатель-фантаст, поэт.
 Митрофанов, Николай Павлович (род. 1931) — советский и российский художник.